

Patronyme 

 Adnan Haidar (né en 1989), joueur libanais de football ;
  ;
 Aminatou Haidar (née en 1966/67), militante indépendantiste sahraouie ;
 Ensaf Haidar (née en 1975), militante canado-saoudienne ;
 Mirza Haidar (1499/1500-1551), prince et général turco-mongol ;
 Mohammad Haïdar (né en 1959), homme politique libanais ;
 Nabil Haïdar (né en 1954), écrivain sénégalais ;
 Riad Haidar (né en 1974), scientifique français en nanophotonique.

Prénom

Haidar

Haïdar

Voir aussi
 Ahmad Haidar Anuawar (né en 1986), coureur cycliste malaisien
 Burj Abou Haidar, quartier de Beyrouth
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom

en:Haydar